Lußmann oder Lussmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Lussmann (1864–1928), deutscher Bildhauer
 Hermann Lußmann (* 1930), ehemaliger österreichischer Politiker (ÖVP), Kaufmann und Sägewerksbesitzer